Мелансон () — канадская и американская фамилия.

Носители фамилии
 Мелансон, Андре (1942—2016) — канадский режиссёр и актёр.
 Мелансон, Марк (род. 1985) — американский бейсболист, питчер.
 Мелансон, Роланд (род. 1960) — канадский хоккейный вратарь, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» (1981—1983).